Йеткин Дикинджилер (; р. 15 августа 1969 года, Стамбул) — турецкий актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Единственный ребёнок в семье. В 1993 году закончил театральный факультет Национальной консерватории Университета изящных искусств имени Мимара Синана в Стамбуле. Карьеру начал ещё будучи студентом. В течение четырёх лет служил в Государственном театре Диярбакыра.

Личная жизнь 
Йеткин женился на  в 1999 году. Их брак продлился всего год. 16 августа 2014 года Йеткин женился на актрисе Аслы Орджан.

Фильмография

Работы в театре

Актёр

Режиссёр

Ссылки 
 Йеткин Дикинджилер на SinemaTürk
 Йеткин Дикинджилер на IMDb

Актёры телевидения Турции
Актёры театра Турции
Выпускники университета изящных искусств имени Мимара Синана